Barge est un nom, qui a plusieurs significations :
 C'est un toponyme assez courant d'oronymie lié souvent à une pente. 
 en navigation, une barge est un bateau à fond plat ;
 en ornithologie, une barge est un type d'oiseau limicole ;
 en argot français, un barge est un fou ;

Toponymie  
Toponymes très souvent lieu-étape charnière de déclivité du cheminement, ou un bord important qui peut-être aussi d'un cours d'eau, d'un étang, d'un lac, etc. La liaison étymologique est peu établie à rechercher peut-être dans les étymologies des oronymes désignant pentes, bords, barres. Les toponymes aussi nombreux comportant un "j" à la place du "g" ont le même sens comme Barje.

Barge 
 Barge, Un village près de 42600, Montbrison (Loire) ;
 Un lieu-dit Barge, 03250 près de Vichy ;
 Un lieu-dit Barge, 19200 Aix (Corrèze) (sommet de colline) ;
 Barge, 21130 Saint-Seine-en-Bâche ;
 Barge, 21490 Norges-la-Ville ;
 Barge, 42560 Saint-Jean-Soleymieux ;
 Barge, 42600 Savigneux (Loire) ;
 Barge, 42600 Bard (Loire) ;
 Barge, 63990 Job (Puy-de-Dôme) ;
 Barge, 85120 Saint-Pierre ;
 Barge, 85240 Saint-Hilaire ;
 Barge, 86100 Antran ;

La Barge 
 La-Barge (hameau), 04530, Saint-Paul-sur-Ubaye (dans le vallon de Maurin) (le lieu est vraiment une étape à une charnière de déclivité du cheminement principal) ;
 La-Barge, 15100, Alleuze (château et terrain accidenté) ;
 La-Barge (hameau), 24640, La Boissière-d'Ans ;
 La Barge, lieu-dit, 33880, Cambes ;
 La-Barge un lieu-dit, 43350, Bellevue-la-Montagne ;
 La-Barge un lieu-dit, 48130, Aumont-Aubrac ;
 La-Barge, 63600, Ambert ;
 La Barge dans le Wyoming aux États-Unis.

Barges 
 Barges, 04200, Saint-Vincent-sur-Jabron (épaulement montagneux);
 Barges, 07320 Devesset (au bord du ruisseau de Barges);
 Barges, 21580 Salives épaulement montagneux) à 2 km de Barjon;
 Barges (Côte-d'Or) 21910, (borde le Chairon);
 Barges, 23260 Flayat;
 Bargès, 24250 Daglan (surplombe vallée de "La Lousse");
 Barges, 39110 Marnoz (environnement montagneux);
 43340, Barges (Haute-Loire), Bargettes, 43340 Landos, (village dans des gorges, à côté du village cité suivant);
 43420, Saint-Arcons-de-Barges (village dans des gorges, à côté du village cité précédemment);
 Barges, 43430 Les Vastre (près d'une voie Romaine); 
 Barges, 56760 Pénestin;
 Barges (Orne) (village), aujourd'hui intégré à Villebadin 61310;
 Barges, 63620 Fernoël; (Aux bords d'étangs);
 Barges, 63940 Marsac-en-Livradois (Bord de la rivière La-Dore);
 Barges (Hameau), 69490 Les Olmes;
 70500, Barges (Haute-Saône), (à la confluence de trois vallées);
 Barges (Hameau), 82150 Montaigu-de-Quercy;

Autres toponymes de cette racine 
 83840 Bargème, village fortifié perché au nord du département du Var ; 
 83830 Bargemon, village sur une pente raide au nord-est de Draguignan.

Toponymes italiens 
 Barge (Italie), commune italienne de la province de Coni;
 Barghe, commune de la province de Brescia;
 Barga commune de la province de Lucques, Toscane;
 Bargi hameau Pistoia);

Personnalité portant ce nom

 Gillian Barge
 Jacques Barge, architecte français.
 
 DeBarge

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France